Alegerile parlamentare din 2012 în România au avut loc pe 9 decembrie 2012. Procentul prezenței la vot a fost de 41,76% (prin comparație procentul la alegerile parlamentare din 2008 a fost de 39,26% din numărul cetățenilor cu drept de vot, iar în alegerile parlamentare din 2004 a fost de 58,50%), USL fiind alianța care a câștigat cele mai multe locuri de deputați și senatori. Numărul alegătorilor înscriși în listele electorale: 18.423.066.

Rezultate 

În urma alegerilor parlamentare numărul de parlamentari a crescut de la 470 la 588.Numarul deputatilor ajunge la 412 ,iar cel al senatorilor la 176.

USL deține 395 de mandate (122 de senatori si 273 de deputati), ARD 80 de mandate (24 de senatori și 56 de deputați), PP-DD 68 de mandate (21 de senatori și 47 de deputați), iar UDMR 27 de mandate (9 senatori și 18 deputați). Acestora li se adaugă cei 18 reprezentanți ai minorităților naționale.

Camera Deputaților

Senat

Note

Vezi și 
 Alegeri locale în România, 2012
 Lista parlamentarilor aleși la alegerile din România din 2012

Legături externe 
Lista colegiilor electorale uninominale  valabile pentru alegerile parlamentare de pe 9 decembrie 2012

2012 în România

România
2012